

Plaatsen in de Verenigde Staten 
 Grandin (Missouri)
 Grandin (North Dakota)

Personen 
 Temple Grandin, een Amerikaans zoöloge en hoogfunctionerend autiste
 Natalie Grandin, een Zuid-Afrikaans tennisspeelster